Spojení písmen X a D může mít různé významy:

XD 
 XD-Picture Card
 NX bit
 Disney XD
 emotikon XD